Nach D. E. Machholz wurden mehrere Kometen benannt, unter anderem
 96P/Machholz
 141P/Machholz 2
 C/2004 Q2 (Machholz)